Николай Фридрихович Краузе (1853—22 августа 1924) — русский военный деятель. Генерал от инфантерии (1915). Герой Русско-японской войны. Участник Русско-турецкой и Первой мировой войн.

Биография 
Из дворян Лифляндской губернии. Получил домашнее образование. В 1871 году вступил в службу юнкером в 1-е военное Павловское училище. В 1873 году выпущен подпоручиком в Лейб-гвардии Павловский полк. В 1874 году переименован в прапорщики гвардии. В 1877 году поручик гвардии. Участник Русско-турецкой войны.

В 1883 году произведён в штабс-капитаны гвардии. В 1888 году капитан гвардии. В 1893 году произведён в полковники гвардии.  C 1895 года командир 237-го Кремлёвского резервного батальона. С 1899 года командир 177-го Изборского пехотного полка.

Участник Русско-японской войны. В 1904 году произведён в генерал-майоры с назначением командиром 1-й бригады 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 30 июля 1905 года награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени: 
С 1906 года командир 2-й бригады 26-й пехотной дивизии. В 1908 году произведён в генерал-лейтенанты с назначением начальником 4-й Сибирской стрелковой дивизии. С 1914 года участник Первой мировой войны.

В 1915 году произведён в генералы от инфантерии с увольнением в отставку, жил в Петрограде.

Скончался в Детском Селе, находясь в доме Высшей артиллерийской школы, кв. 29 (по улице Красной Артиллерии), 22 августа 1924 года. Погребён на Казанском кладбище.

Награды 
Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом  (1878)
Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость»  (1878)
Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом  (1878)
Орден Святой Анны 2-й степени  (1889)
Орден Святого Владимира 4-й степени (1896)
Орден Святого Владимира 3-й степени (1896)
Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами  (1904)
Орден Святого Георгия 4-й степени  (1905)
Орден Святой Анны 1-й степени с мечами  (1905)
Золотое оружие «За храбрость» (1906)
Орден Святого Владимира 2-й степени  (1912; Мечи к ордену — 1915)
Орден Белого орла с мечами (1915)
Орден Святого Александра Невского с мечами (1915)

Примечания

Литература 
 ;
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. «Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917»: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — М., 2009. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7
 Исмаилов Э. Э. «Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913». — М., 2007. — С. С. 256, 504. — ISBN 978-5-903473-05-2;
 Шабанов В. М. «Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник». М., 2004;

Источники 
 
 
 Краузе Николай Фридрихович Русская армия в Первой мировой войне

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Павловского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)